Jiudian Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiudian (socken i Kina, lat 34,17, long 112,29), Henan, 
 Jiudian (socken i Kina, lat 32,24, long 114,27), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar